Le terme pourpre vient du latin purpura qui, à l'origine, désignait un coquillage. Par glissements métonymiques successifs, il a été utilisé pour faire référence aux produits issus de son utilisation, puis aux dignités qu'il signalait, comme dans l'Antiquité. Le terme est masculin lorsqu'il s'applique au mollusque, à la couleur ou à la maladie, féminin lorsqu'il désigne la teinture, les étoffes ou les vêtements.

Zoologie 
 les pourpres, coquillages de la famille des muricidés ;

Colorants et textile 
 la couleur pourpre est un rouge violacé ;
 la Pourpre de Tyr ou pourpre impériale, teinture à base de pourpre, créée par les Phéniciens ;
 la pourpre de Cassius, pigment minéral composé de nanoparticules d'or ;

Médecine 
 Le pourpre (vieilli) ou purpura, toute maladie caractérisée par une éruption de boutons ou de plaques rouges sur la peau.
 Le pourpre rétinien est la rhodopsine qui intervient dans la sensibilité de l'œil à la lumière.

Biochimie 
 En biochimie, le pourpre de Ruhemann est la couleur caractéristique du produit de réaction des acides aminés à la ninhydrine (utilisée pour colorer les empreintes digitales).
 Le pourpre de bromocrésol est un colorant de la famille des sulfonephtaléines utilisé comme indicateur de pH.

Héraldique 
En héraldique, le pourpre désignait tout d'abord une couleur gris-brun puis une couleur violet-gris.

Littérature 
 La Pourpre et l'Olivier, roman historique de Gilbert Sinoué (1987), évocation de la vie de Calixte .

Cinéma 
 La Couleur pourpre, film de Steven Spielberg (1985) inspiré du roman La Couleur pourpre d'Alice Walker (1984).